Le pulci o sifonatteri (Siphonaptera) sono un ordine di insetti atteri di piccole dimensioni
 In senso lato e metaforico, "pulce" può indicare un animale, una persona o un oggetto di piccolissime dimensioni
Pulci, famiglia fiorentina
Luigi Pulci, poeta e umanista
 Le pulci sono un gioco tradizionale, con piccoli dischi di plastica che vengono fatti saltare per mezzo di una pressione sul bordo

Pagine correlate
 mercato delle pulci
 circo delle pulci
 pulce d'acqua
 pulce di mare